Awex steht für
 einen Fluss in Lettland, siehe Aiviekste
 ein elektronisches Musikprojekt von Tom Wax und Thorsten Adler (Eigenschreibweise: AWeX)